Lista odcinków serialu Malanowski i Partnerzy.

Uwagi 

Malanowski i Partnerzy